Il singolare  del Valencia Open 500 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Michail Južnyj era il detentore del titolo ma è stato sconfitto da Thomaz Bellucci al primo turno.

Andy Murray ha sconfitto in finale Tommy Robredo per 3-6, 7-67, 7-68.

Testa di serie

 David Ferrer (semifinali)
 Tomáš Berdych (primo turno)
 Andy Murray (campione)
 Feliciano López (secondo turno)

  John Isner (primo turno)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno, ritirato)
  Kevin Anderson (quarti di finale)
  Gilles Simon (primo turno)

Qualificati

  Thomaz Bellucci (quarti di finale)
  Albert Ramos-Viñolas (primo turno)

  Malek Jaziri (primo turno)
  Norbert Gomboš (primo turno)

Wildcard 

  Tomáš Berdych (primo turno)
  Pablo Carreño (quarti di finale)

  Stefan Kozlov (primo turno)
  Andy Murray (campione)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Valencia Open 500 2014
ATP World Tour 2014